Transizione costituzionale italiana (1943-1946)
Transizione costituzionale spagnola (1975-1979)
Transizione costituzionale somala (2000-2012)